Dorfkirche Werder steht für:

 Dorfkirche Werder (Rehfelde), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dorfkirche Werder (Jüterbog), Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg